Добржа́нський — українське, російське прізвище польського шляхетського походження.

 Добржанський Віктор Михайлович — український художник.
 Добржанський Володимир Пантелеймонович — український кінооператор.
 Добржанський Олександр Володимирович — український історик.
 Добржанський Феодосій Григорович — український і американський генетик.

 Добржанська Любов Іванівна (1905—1980) — радянська актриса театру і кіно. Народна артистка СРСР (1965). 
 Добржанська Наталія Сергіївна — радянська поетеса, автор пісенних текстів.

Див. також 
 Добжанський
 Добржинський
російські прізвища
українські прізвища